Selja peut désigner :

Patronyme 

 Sirkka Selja, écrivain finlandais.

Toponyme

Selja, un village de la commune de Tori du comté de Pärnu ;
 , un village de la commune de Käina du Comté de Hiiu ;
 , un village de la commune de Leisi du Comté de Saare ;
 Emmaste-Selja (appelé Selja avant 2017), un village de la commune de Hiiumaa du comté de Hiiu.

Selja, une localité de la commune de Mora située dans le comté de Dalécarlie.

Les Gorges de Selja, une vallée encaissée de plusieurs kilomètres, où coule l'oued Selja, située entre les villes de Métlaoui et Redeyef.

Patronyme finnois